

Лейкпорт — місто, штат Каліфорнія
 Лейкпорт — місто, штат Техас
 Лейкпорт — селище, штат Нью-Гемпшир